Георгий Васильевич Харчев (1929—2004) — советский и российский режиссёр и художественный редактор, директор и главный режиссёр Воронежской филармонии (1985—2002 и 2002—2004). Член Союза театральных деятелей Российской Федерации. Заслуженный работник культуры РСФСР (1972).

Биография 
Родился 4 января 1929 года в городе Пошехонье, Ярославской области в семье заслуженной артистки РСФСР Марии Ивановны Шишловой.

С  1943 года в период Великой Отечественной войны, в возрасте четырнадцати лет, Г. В. Харчев начал трудовую деятельность в должности актёра в Воронежском государственном драматическом театре. С 1946 по 1950 годы проходил обучение в Государственном институте театрального искусства, обучался у таких педагогов как М. М. Турханов и И. Я Судаков.

С 1950 по 1958 годы, в течение восьми лет Г. В. Харчев служил артистом Воронежского государственного драматического театра, на сцене которого сыграл более сорока различных ролей, таких как: Финардо в «Хитроумная влюбленная» и Федерико в «Собаке на сене» (Вега, Лопе де), Клавдио в «Много шума из ничего» (Шекспир, Уильям), Алексей в «В добрый час!» (В. С. Розов), Улдыс в «Вей, ветерок!» (Я. Райнис), Платон Горич в «Горе от ума» (А. С. Грибоедов), Семёнов в «Алексее Кольцове» (В. А. Кораблинов) и Кривой Зоб в спектакле «На дне» (Максим Горький).  

С 1958 по 1973 годы, в течение пятнадцати лет, Г. В. Харчев работал  режиссёром и  художественным редактором Воронежского областного комитета по телевидению  и радиовещанию. С 1973 по 1985 годы работал — заместителем начальника Управления культуры Воронежской области. С 1985 по 2002 годы в течение семнадцати лет, Г. В. Харчев работал —  художественным руководителем и директор Воронежской филармонии. С 2002 по 2004 годы, до самой своей смерти, Г. В. Харчев работал — главным режиссёром Воронежской филармонии. Являлся членом Союза театральных деятелей Российской Федерации, был лауреатом телевизионного музыкального турнира городов России и  Премии Ольминского Воронежского отделения Союза журналистов России.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «За заслуги  в  области культуры» Г. В. Харчев был награждён Орденом «Знак Почёта», а 29 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Г. В. Харчеву было присвоено почётное звание — Заслуженный работник культуры РСФСР.

Скончался 30 июня 2004 года, похоронен на Коминтерновском кладбище города Воронежа.

Награды 

 Орден «Знак Почёта»

Звания 
 Заслуженный работник культуры РСФСР (29.03.1972<ref name="зрк">Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 марта 1972 года</ref>)

 Примечания 

 Литература 
 
 Русская театральная школа: Четырех вековая история (ХVII—ХХ вв.) в фактах, высказываниях, лицах / Сост. Шилов Ю. Т. -  : ПанЪинтер, 2004 г. — 542 с. — ISBN 5-89884-025-7
 Российский музыкальный ежегодник'' / Intermedia информ. агентство. - Москва : InterMedia, Вып.8: 2003 г. — 622 с. — ISBN 5-901429-01-Х

Ссылки 
 
 
 

Выпускники ГИТИСа
Актёры и актрисы Воронежского драматического театра
Преподаватели Воронежского института искусств